

Geografia 
 Alaj – catena montuosa in Kirghizistan e in parte in Tagikistan
 Alaj Cham – centro abitato in Messico
 Distretto di Alaj – distretto del Kirghizistan con capoluogo Gülçö
 Distretto di Čong-Alaj – distretto del Kirghizistan con capoluogo Daroot-Korgon
 Na Alaj – villaggio in Iran
 Pamir-Alaj – sistema montuoso dell'Asia centrale
 Trans-Alaj – catena dorsale latitudinale che separa la valle di Alaj dal Pamir
 Valle di Alaj – valle nel sud della regione di Oš, in Kirghizistan